Eugenie Bouchard e Jessica Pegula erano le detentrici del titolo, ma la Bouchard non ha partecipato. La Pegula ha fatto coppia con Emily Harman, ma ha perso nei quarti di finale contro Irina Falconi e Maria Sanchez.

Il doppio del torneo di tennis Dothan Pro Tennis Classic 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Julia Cohen e Tatjana Maria che hanno battuto in finale la Falconi e la Sanchez 6–4, 4–6, [11–9].

Teste di serie 

  Irina Falconi /  Maria Sanchez (finale)
  Julia Cohen /  Tatjana Maria (Campionesse)

  Maria Fernanda Alves /  Mariana Duque Mariño (semifinali) 
  Asia Muhammad /  Allie Will (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dothan Pro Tennis Classic 2013